Goldberg kan avse:

 Goldberg (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Goldbergvariationerna – komposition för klaver (cembalo) av Johan Sebastian Bach, utgiven 1741
 Rube Goldberg-maskin – komplicerad maskin för enkla göromål, ofta avbildad på Rube Goldbergs skämtteckningar
 Rostker mot Goldberg – domslut i USA:s högsta domstol 1981 om kvinnors roller i det militära

Geografi

Polen 

 Goldberg in Schlesien – det tyska namnet på den nuvarande polska staden Złotoryja

Tjeckien 

 Goldberg (kulle i Tjeckien), Ústí nad Labem,

Tyskland 

 Goldberg (Mecklenburg), kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar